Königswiese bezeichnet:
 Königswiese, Berg in den Fleimstaler Alpen, Südtirol, Italien
 Königswiese, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zawady Małe (Ostróda) in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Königswiesen (Begriffsklärung)